

Cinema 
 Il giardino del diavolo (Central Park) – film del 1932 diretto da John G. Adolfi
 I giardini del diavolo – film del 1971 di Alfredo Rizzo

Guerra 
 Giardini del Diavolo - un termine usato dal comandante tedesco Erwin Rommel nella seconda guerra mondiale per riferirsi ad una vasta zona minata dell'Africa del Nord

Letteratura 
 Il giardino del diavolo (Fall from Grace) – romanzo di Victor Canning del 1980

Televisione 
 Il giardino del diavolo (Seeds of Destruction) – film per la televisione del 2011 diretto da Paul Ziller